Un champ (du latin campus) est un espace défini et ouvert, parcelle de terre cultivée ou terrain réservé à une activité spécifique. Par extension de sens, un champ est une étendue virtuelle dans un domaine donné, par exemple champ d'application ou champ d'action.

Le terme « champ » fait partie de nombreuses expressions et noms composés dans des domaines variés ; c'est aussi un élément de nombreux toponymes et un nom de famille.

L'homographe champ (plutôt noté champ’), où le p est prononcé, n'a aucun rapport : c'est une abréviation familière pour le mot , parfois aussi pour champignon.

Histoire 
Le mot polysémique issu du latin campus donnant le français camp et champ a eu un usage d'abord militaire, par le « champ de bataille »  et le terrain servant à l'exercice, dès le . Un début de polysémie identique arrive à la même époque pour l'activité agricole « terrain » et « champ ». Après les arpenteurs et les géographes décrivant les fonds marins et fluviaux pour une navigation plus sûre après le milieu du , les cartographes (comme Cassini et Haxo en France dans le Génie militaire) se soucient de la représentation sur un  des pentes naturelles des terrains. Les  contours topologiques des montagnes et vallées sont projetés sur un plan, dans une première époque en exprimant les lignes de plus forte déclivité  avec des cotes (susceptibilité d'avoir un fort impact de la gravité sur les choses à cet endroit), puis par des courbes de niveau exprimant une altitude constante. Une carte comporte alors plus que l'expression de la qualité du terrain, de plat à pentu. Par extension le terme champ s'est appliqué à la science optique par le « champ de vision » au milieu du  puis à la physique en général. Il s'est appliqué à la science de l'électricité et du magnétisme avec le « champ électrique », le « champ magnétique » puis le « champ électro-magnétique » qui sont utilisés au passage du  au , et enfin le « champ électrostatique » et le « champ tournant ». En mathématique associée à la physique le champ scalaire apparaît au milieu du . Dans les domaines des sciences du langage et de la personne les « champs sémantiques » et autres sont apparus après le milieu du .

Nom commun

Agriculture 
Champ

Alimentation 
 Le champ est un mets irlandais à base de pommes de terre.

Astronomie 
 Un objet du champ est un objet céleste qui n'appartient à aucun groupe ou amas, en particulier aucun amas stellaire ou association stellaire.

Chirurgie 
Champ opératoire, région du corps sur laquelle est pratiquée une opération

Construction 
Pose de champ (ou sur champ), disposition des briques posées sur leur côté le plus fin

Cosmologie 
Champ C, quantité intervenant dans la description du modèle cosmologique de la théorie de l'état stationnaire

Domaine militaire 
Champ de bataille, endroit où a lieu une bataille
Tomber au champ d'honneur, mourir au combat
Champ de manœuvre, étendue terrestre propre aux mouvements de troupes (pour l'entraînement notamment)
Champ de Mars, à l'origine, terrain d'exercices de l'armée romaine
Champ de mines, zone terrestre ou maritime dans laquelle ont été placées des mines
Champ de tir, zone réservée à l'essai et aux entraînements d'armes

Héraldique 
Champ, fond de l'écu, ou dans le cas d'armes composées, d'une de ses partitions

Industrie 
Champ de gaz, gisement d'hydrocarbures qui ne contient que du gaz.
Champ pétrolifère ou gisement pétrolier, zone dont le sous-sol contient une grande quantité de pétrole

Informatique 
Champ, espace vide d'un formulaire, d'un questionnaire à remplir par l'utilisateur, information élémentaire d'une base de données, d'un fichier informatique, et plus généralement d'une ressource informatique où existent des termes indexés

Linguistique 
Champ lexical, ensemble théorique de mots appartenant à une même catégorie syntaxique, liés par leur domaine de sens ou se rapportant à une même idée ou notion 
Champ sémantique, ensemble des différentes significations d'un même mot dans les différents contextes où il se trouve, ensemble des sens de termes homonymes

Mathématiques et physique 
 En mathématiques pures, un champ (en groupoïdes) est une catégorie fibrée en groupoïdes telle que toute donnée de descente soit effective.
Champ, objet servant à modéliser des phénomènes concernant des objets « étendus ». Par objet étendu, on entend objet pour lequel le paramètre considéré varie d'un endroit à l'autre. Cela peut être une pièce mécanique, un assemblage complexe (un véhicule, une machine, un bâtiment), une enceinte contenant un gaz, voire toute l'atmosphère terrestre ou encore l'espace intersidéral…; en physique, le concept de champ est pratique pour modéliser les perturbations des propriétés d'un espace par une force (gravitation, électromagnétisme,etc.). Ces champs existent sans support matériel (concept abandonné de l'éther), par contre ils nécessitent la présence de sources (localisées ou non) ; on parle de :
champ électrique,
champ magnétique,
champ électromagnétique,
champ gravitationnel.

 En mathématiques comme en physique, lorsqu'on parle de champ, on utilisera le terme d'espace plutôt que celui d'objet, l'espace considéré pouvant être occupé ou non par un objet matériel. Un champ tensoriel, c'est tout simplement l'association d'une valeur du paramètre à chaque point de l'espace. Le terme « valeur du paramètre » est à prendre au sens large de tenseur. On distingue :
 les champs scalaires (tenseur d'ordre 0) : à chaque point de l'espace, on associe un nombre, par exemple la température, la pression ou la densité…
 les champs de vecteurs (tenseur d'ordre 1) :  à chaque point de l'espace on associe un vecteur, par exemple le vecteur champ de gravité, le vecteur champ électrique, la vitesse locale d'un fluide…
 les champs de matrices (tenseur d'ordre 2) : en chaque point, on associe une matrice, par exemple le tenseur des déformations élastiques, le tenseur des contraintes…
On peut ensuite définir des opérations sur ces champs : le gradient (équivalent de la dérivée des fonctions), le rotationnel, la divergence…

Numismatique 
 Champ, partie de la monnaie laissée plate, espace laissé sans gravure.

Optique 
 Champ visuel, portion d'espace visible à travers l'objectif d'un appareil photographique ou d'une caméra cinématographique ;
 en cinématographie et télévision : champ, champ-contrechamp, profondeur de champ, diagonale du champ ;
 en photographie : champ, profondeur de champ.

Sociologie 
 Un champ, un espace social avec une autonomie relative selon la conception de Pierre Bourdieu.
Laurent Cailly définit un champ comme un « espace social métaphorique, relationnel et concurrentiel où s'exerce une force, c'est-à-dire une modalité spécifique d'accumulation et de circulation de pouvoir(s), distribuant et discriminant un ensemble de positions qui contribuent à leur tour à instituer et à modifier ce champ ».

Sport 
Champ de courses ou hippodrome, circuit dévolu au sport hippique
Au baseball, champ extérieur (outfield) et champ intérieur (infield)

Toponyme

Communes françaises 
 Champs-sur-Marne, département de Seine-et-Marne 
 Champ-d'Oiseau, département de la Côte-d'Or 
 Champ-Dolent, département de l'Eure 
 Champ-du-Boult, département du Calvados
 Champ-Haut, département de l'Orne
 Champ-Laurent, département de la Savoie
 Champ-le-Duc, département des Vosges
 Champ-sur-Barse, département de l'Aube
 Champ-sur-Drac (anciennement Champ-près-Vizille), département de l'Isère
 Champ-sur-Layon (anciennement Champ), département de Maine-et-Loire
  (dont Grand-Champ, département du Morbihan)
 Saint-Champ, département de l'Ain

Autre localité 
 Champ, un village du comté de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis.

Lieux-dits 
Champ de Juillet, parc de la ville de Limoges
Champ-de-Mars, parc de Paris
Champ du Feu, point culminant du département du Bas-Rhin
Champ Fleuri, quartier de Saint-Denis de La Réunion
Champ-Joint, lieu-dit de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône
Champ, lieu-dit rattaché à Brive-La-Gaillarde, département de la Corrèze

Italie 
Les Champs Phlégréens

Patronyme 
 Éric Champ (1962-), joueur de rugby à XV français
 Roland « Champ » Bailey (1978-), joueur américain de football américain

Voir aussi 
 Champ, créature lacustre du lac Champlain
 Champ Car, abréviation de Championship Car
 Champ libre, maison d'édition parisienne
 
 
 Page de recherche sur tous les articles commençant par Champ

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Abréviation